Синмергіта () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Міка.
 Синмергіта () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Синпаул.